Une gondole est un type de barque utilisé à Venise ;
 Une gondole est une voiture hippomobile ;
 Une gondole est un wagon à toit ouvert ;
 Une gondole est un rayonnage amovible utilisé dans les magasins libre-service ;
 Le site de Gondole est un oppidum gaulois situé dans le département du Puy-de-Dôme.